Wahlkreis 76 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 76
 Landtagswahlkreis 76